USS je lahko kratica za:

 Senat Združenih držav Amerike (United States Senate)
 Unites States Ship, oznaka vojnih ladij v sestavi Vojne mornarice Združenih držav Amerike
 United States Standard, opuščeni ameriški standard za spojke in podložke